Streeter ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Streeter (North Dakota)
 Streeter (Texas)
 Streeter (West Virginia)

Personen:
 Alison Streeter (* 1964), britische Schwimmerin
 Bess Streeter Aldrich (1881–1954), US-amerikanische Schriftstellerin
 Burnett Hillman Streeter (1874–1937), britischer Theologe
 Edward Streeter (1891–1976), US-amerikanischer Schriftsteller
 George L. Streeter (1873–1948), US-amerikanischer Mediziner
 Ruth Cheney Streeter (1895–1990), erste US-amerikanische Direktorin des United States Marine Corps Women's Reserve (USMCWR). 1943 war sie die erste Frau im Rang eines Majors im United States Marine Corps
 Sevyn Streeter (* 1986), US-amerikanische R&B-Sängerin und Songwriterin
 Smith Streeter (1844–1930), US-amerikanischer Roquespieler und Olympiateilnehmer
 Tanya Streeter (* 1973), US-amerikanische Apnoetaucherin, Weltrekordhalterin
 Terry Streeter (* 1979), englischer Fußballspieler